Chrzanowscy herbu Korab – polski ród szlachecki
 Chrzanowscy herbu Nowina – polski ród szlachecki
 Chrzanowscy herbu Poraj – polski ród szlachecki
 Chrzanowscy herbu Prus I – polski ród szlachecki
 Chrzanowscy herbu Prus III – polski ród szlachecki
 Chrzanowscy herbu Rogala – polski ród szlachecki
 Chrzanowscy herbu Suchekomnaty – polski ród szlachecki